Темблеке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 223 км². Население — 2390 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

История 
Город основан в 1241 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Guía elaborada por el I.E.S Garcilaso de la Vega, Villacañas

Муниципалитеты Толедо